Eisenbahnstraße steht für:
 Eisenbahnstraße (Blankenberg), siehe Liste der Baudenkmale in Blankenberg #Blankenberg
 Eisenbahnstraße (Eberswalde), siehe Liste der Baudenkmale in Eberswalde
 Eisenbahnstraße (Edesheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Edesheim
 Eisenbahnstraße (Güstrow), siehe Liste der Baudenkmale in Güstrow
 Eisenbahnstraße (Leipzig)
 Eisenbahnstraße (Thale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Thale
 Eisenbahnstraße (Werder (Havel)), siehe Liste der Baudenkmale in Werder (Havel) #Werder (Havel)